Erland ist der Familienname folgender Personen:

 Erling Erland (1917–1988), norwegischer Politiker
 Jonathan Erland (* 1939), britischer Spezialeffektkünstler
 Olof Erland (1944–2013), isländischer Politiker

Erland steht für:
 Erland (Vorname), männlicher Vorname